Sitnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexandrowitsch Sitnikow (* 1986), russischer Eistänzer
 Kirill Alexandrowitsch Sitnikow (* 1926), russischer Mathematiker
 Nikolai Jakowlewitsch Sitnikow (1919–2011), russischer Journalist und Künstler
 Pawel Wladimirowitsch Sitnikow (* 1998), russischer Shorttracker
 Witali Sergejewitsch Sitnikow (* 1981), russischer Eishockeyspieler